River Deep Mountain High — студийный альбом американского ритм-н-блюзового дуэта Айка и Тины Тёрнеров. Альбом содержал песни из нескольких источников: пять песен, созданных легендарным продюсером Филом Спектором, и семь песен, которые являлись старыми записями самого Айка Тёрнера. Альбом был выпущен в конце 1966 года лейблом London Records исключительно для американского рынка. В 1967 году Спектором был спродюсирован и выпущен сингл «I’ll Never Need More Than This», который позже был добавлен в альбом вместо одного из треков Айка Тёрнера. Эта версия диска была выпущена в 1969 году на лейбле A&M Records.

Список композиций 
Автор всех песен — Айк Тёрнер, за исключением отмеченных

 «River Deep – Mountain High» (Джефф Барри, Элли Гринвич, Фил Спектор) — 3:38
 «I Idolize You» — 3:46
 «» (Холланд — Дозье — Холланд) — 3:05
 «» — 3:13
 «Make 'Em Wait» — 2:22
 «Hold on Baby» (Джефф Барри, Элли Гринвич, Фил Спектор) — 2:59
 «I’ll Never Need More Than This» (Джефф Барри, Элли Гринвич, Фил Спектор) — 3:33
 «Save the Last Dance for Me» (, Морт Шуман) — 3:02
 «Oh Baby!» () — 2:46
 «» (Артур Александер) — 2:40
 «Such a Fool for You» — 2:48
 «» (Джи Майкл Ли, Джо Сенака) — 3:14

Над альбомом работали 
 Звукоинженер:  
 Аранжировки: Джек Ницше, , .
 Бас-гитара: 
 Ударные: 
 Ударные: Джеймс Гордон
 Звукоинженер: Роберт Хонаблу

Примечания

Ссылки 

Альбомы A&M Records
Альбомы, спродюсированные Филом Спектором
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Айка и Тины Тёрнеров